Le Grazie (Porto Venere)
Le Grazie (Colle di Val d'Elsa)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing